Boks na 4. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – zawody dla sportowców-żołnierzy zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM), które rozgrywane były między 15 a 20 października 2007 podczas igrzysk wojskowych. 

Zawody były równocześnie traktowane jako 51 Wojskowe Mistrzostwa Świata w boksie.

Kategorie wagowe

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też   
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

 

2007 w boksie
Wojskowe Igrzyska Sportowe
Boks na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2007